Le designazioni di Bayer p Puppis e P Puppis sono distinte; a causa di limitazioni del software di Wikipedia che forza la lettera iniziale maiuscola, entrambe le designazioni portano qui. Le stelle sono:

p Puppis (HD 60863)
P Puppis (HD 63922)